XI турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 3 июня по 21 декабря 2003 года. В соревнованиях приняли участие 29 команд: 13 представителей Суперлиги, по 7 коллективов высшей лиги «А» и высшей лиги «Б» и 2 команды первой лиги. Впервые решающие матчи прошли в формате «Финала четырёх» с участием игроков сборной России. Обладателем Кубка стал «Локомотив-Белогорье».

Предварительный этап 
На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю и четвёрка сильнейших вышла в полуфинальный этап; в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе (1-й тур — с 3 по 8 июня, 2-й тур — с 17 по 22 июня) и по 2 команды из каждой группы стали участниками полуфинального этапа. Команда «Локомотив-Белогорье» на предварительном этапе играла вне конкурса в связи с тем, что делегировала значительное количество игроков в сборную России.

Зона Москвы

Зона Северо-Запада 
1-й тур в Новокуйбышевске, 2-й тур в Ярославле. От участия отказалась команда Суперлиги «Балтика» (Санкт-Петербург).

Зона Юга 
1-й тур в Ростове-на-Дону, 2-й тур в Белгороде.

Зона Урала 
1-й тур в Уфе, 2-й тур в Екатеринбурге.

Зона Сибири 
1-й тур в Нижневартовске, 2-й тур в Сургуте.

Полуфинальный этап

Группа А 
Матчи прошли с 23 по 28 сентября в Москве.

Группа Б 
Матчи прошли с 24 по 29 сентября в Екатеринбурге.

«Финал четырёх» в Москве 
Игры «Финала четырёх» проходили 20 и 21 декабря в московском дворце спорта «Динамо» и были посвящены 80-летию российского волейбола. В решающем матче чемпион России и победитель Лиги чемпионов «Локомотив-Белогорье» в драматичной борьбе выиграл у хозяев площадки — «Динамо» — 3:2.

Полуфиналы 
20 декабря

Матч за 3-е место 
21 декабря

Финал

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2003/2004

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

 

2003 год в волейболе